PPPI peut faire référence à :
 Parc privé potentiellement indigne.
 Partenariat public-privé institutionnalisé.

Notes et références